16-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 28 апреля по 23 ноября 2008 года с участием 31 команды. Обладателем Кубка впервые стал белгородский «Университет-Белогорье».

Предварительный этап 
Матчи проводились в шести группах, сформированных по территориальному принципу. В группах команды играли в один круг.

От участия отказались первоначально заявленные казанское «Динамо» и иркутская «Локо-Ангара».

Группа 1 
 28 апреля — 6 июня.
Команды играли с разъездами.

Группа 2 
 20—23 мая. Череповец

Группа 3 
 26 мая — 1 июня. Балаково

Группа 4 
 26—31 мая. Уфа

 «Динамо» (Казань) — отказ от участия.

Группа 5 
 27 мая — 1 июня. Омск

Группа 6 
 10—13 сентября. Хабаровск
 24—27 сентября. Иркутск

 «Локо-Ангара» (Иркутск) — отказ от участия.

В полуфинальный этап вышли по три команды из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й групп и по две — из 5-й и 6-й групп. Московское «Динамо» согласно регламенту проходило в полуфинальную стадию вне зависимости от результата на предварительном этапе поскольку делегировало в сборную России более двух волейболисток.

Полуфинальный этап 
Матчи проводились в четырёх группах. В финальный этап розыгрыша вышли команды, занявшие в группах первые места.

Группа 7 (Одинцово) 

 ЦСКА (Москва) — отказ от участия.

 16 октября. Самородок — Прометей-УГНТУ 3:0 (25:17, 25:20, 25:14).
 17 октября. Заречье-Одинцово — Самородок 3:1 (23:25, 25:21, 25:22, 25:13).
 18 октября. Заречье-Одинцово — Прометей-УГНТУ 3:0 (25:12, 25:15, 25:20).

Группа 8 (Балаково) 

 16 октября. Динамо — Хара Морин 3:0 (25:12, 25:19, 25:12); Балаковская АЭС — Динамо-Янтарь 3:2 (16:25, 28:26, 21:25, 25:17, 15:11).
 17 октября. Балаковская АЭС — Хара Морин 3:1 (25:15, 25:20, 27:29, 25:20); Динамо — Динамо-Янтарь 3:0 (25:9, 25:17, 25:18).
 18 октября. Динамо — Балаковская АЭС 3:0 (25:18, 25:19, 25:19); Динамо-Янтарь — Хара Морин 3:0 (26:24, 31:29, 25:20).

Группа 9 (Белгород) 

 16 октября. Уралочка-НТМК — Северсталь 3:0 (25:14, 25:18, 25:21); Университет-Белогорье — Индезит 3:2 (19:25, 25:14, 25:18, 16:25, 15:8).
 17 октября. Индезит — Северсталь 3:1 (25:23, 25:21, 22:25, 25:21); Университет-Белогорье — Уралочка-НТМК 3:2 (25:17, 23:25, 17:25, 25:18, 15:13).
 18 октября. Индезит — Уралочка-НТМК 3:2 (21:25, 23:25, 25:22, 25:20, 16:14); Университет-Белогорье — Северсталь 3:0 (25:19, 25:13, 25:19).

Группа 10 (Санкт-Петербург) 

 16 октября. Спартак — Автодор-Метар 3:0 (25:14, 25:16, 25:21); Ленинградка — Факел 3:0 (25:20, 25:18, 25:15).
 17 октября. Факел — Автодор-Метар 3:0 (25:23, 25:18, 25:20); Ленинградка — Спартак 3:0 (27:25, 25:23, 25:21).
 18 октября. Спартак — Факел 3:0 (25:20, 25:19, 25:15); Ленинградка — Автодор-Метар 3:1 (18:25, 25:13, 25:20, 25:15).

Финальный этап 
22—23 ноября 2008. Санкт-Петербург.

Участники: «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва), «Университет-Белогорье» (Белгород), «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Полуфинал 
22 ноября
 Университет-Белогорье — Заречье-Одинцово 3:0 (25:16, 25:20, 25:20)
 Динамо (М.) — Ленинградка 3:0 (25:22, 25:19, 25:17)

Матч за 3-е место 
23 ноября
 Заречье-Одинцово — Ленинградка 3:0 (25:20, 25:16, 25:21)

Финал

Призёры 
 «Университет-Белогорье» (Белгород): Марианна Язепчик, Мария Жадан, Елена Пономарёва, Екатерина Кривец, Екатерина Орлова, Александра Белозёрова, Екатерина Стародубова, Наталья Рогачёва, Дебби Стам, Кимберли Глэсс. Главный тренер — Андрей Смирнов.

 «Динамо» (Москва): Ольга Николаева, Анна Матиенко, Наталья Сафронова, Наталья Гончарова, Виктория Кузякина, Мария Борисенко, Екатерина Гамова, Симона Джоли, Елена Ежова, Ирина Кириллова, Елена Година. Главный тренер — Валерий Лосев.

 «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола
 Белгородский волейбол - это не только мужчины!// «Спорт-Экспресс» — 24.11.2008

2008 год в волейболе